Busteliño puede referirse a:

Busteliño (Carballedo), lugar de la parroquia de Veascós, concello de Carballedo.
Busteliño (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Sobradelo, concello de Junquera de Ambía.